Az 1950–1951-es Nationalliga A volt az 54. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont a Lausanne Sports csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság